Aspmossor (Pylaisia) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Bruch och Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Aspmossor i familjen Hypnaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hypnaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor